Малык:
 Малык — озеро в Магадской области
 Малык, Фома Васильевич (1903—1943) — гвардии старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза